Hadrut bezeichnet
 Hadrut (Provinz), eine Provinz der Republik Bergkarabach
 Hadrut (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan bzw. in der Republik Bergkarabach